Rue de la Rosière à Lyon ;
 Rue de la Rosière à Paris.